Giovanni I Bentivoglio – szlachcic boloński i pierwszy z rodziny Bentivoglio, który rządził w Bolonii
 Giovanni I Partecipazio – doża Wenecji od 828
 Giovanni I Sanudo – wenecki władca Księstwa Naksos w latach 1341–1362